Джудиче () — итальянская фамилия. Известные носители:

 Джудиче, Мануэль (1918-1983) — аргентинский футболист и тренер;
 Джудиче, Никколо дель (1660-1743) — итальянский куриальный кардинал;
 Джудиче, Франческо дель (1647-1725) — итальянский куриальный кардинал.

См. также 
 Кастель-дель-Джудиче — коммуна в Италии, располагается в регионе Молизе, в провинции Изерния.